Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 2015 im Herreneinzel. Es nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fanden vom 25. bis 28. August 2015 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 

Herreneinzel Qualifikation
2015